Teoklit (Atanasopulos)
 Teoklit (Lambrinakos)
 Teoklit (Passalis)